Suncrest ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Suncrest (Kalifornien)
 Suncrest (West Virginia)
 Suncrest Villas Chandler (Arizona)
 Suncrest Villas East (Arizona)
 Suncrest Villas Mesa (Arizona)
 Suncrest Villas West (Arizona)